Příjmení Abe nosilo nebo nosí více osob:

(Pokud se jedná o přepis japonského příjmení (i jiného jména/názvu), potom mezi těmito příjmeními mohou být zapisovaná v originále takto 安部, 阿部, 安陪, 安倍, 阿辺, 阿倍, 安辺 a jiné. Takto zapsaná jména mohou být čtena [Abe] - viz tento seznam, ale i jinak, například [Anbe])

příjmení
 Kimifusa Abe (安部 公房, 1924–1993) – původní znění jména spisovatele Kóbó Abeho
 Kóbó Abe (安部 公房, 1924–1993) – japonský spisovatel, dramatik, esejista a filmový i rozhlasový scenárista.
 Šinzó Abe (安倍 晋三, 1954–2022) – japonský politik, předseda vlády.
 Acuši Abe (阿部 敦, * 1981) – japonský hlasový herec, zpěvák a herec
 Akiko Abe (阿部 哲子, * 1978) – japonská herečka (její skutečné jméno je Akiko Nobuhiro)
 Akira Abe (阿部 昭, 1934–1989) – japonský spisovatel
 Bun'ičiró Abe (阿部 文一朗, * 1985) – japonský fotbalista
 Cujoši Abe (阿部 力, * 1982) – japonský herec
 Džiró Abe (阿部 次郎, 1883–1959) – japonský filosof, estét a spisovatel
 Fumiaki Abe (阿部 文明, * 1958) – japonský maratonec
 Hifumi Abe (阿部　一二三, * 1997) – japonský judista (1. dan)
 Hiroaki Abe (阿部 弘毅, 1889–1949) – japonský kontradmirál a později viceadmirál japonského císařského námořnictva v průběhu druhé světové války
 Hiroši Abe (阿部 寛, * 1964) – japonský herec (např. Godzilla 2000: Millennium)
 Hisaši Abe (阿部 永, * 1933) – japonský profesor zoologie
 Hitoši Abe (阿部 仁史, * 1962) – japonský architekt
 Ičiró Abe (安部 一郎, 1922–2022) – japonský judista (10. dan)
 Isoo Abe (安部 磯雄, 1865–1949) – japonský křesťansko-socialistický politik, člen parlamentu, pacifista
 Jasuhiro Abe (安部 恭弘, * 1956) – japonský J-pop zpěvák a skladatel
 Jošio Abe (阿部 余四男, 1891–1961) – první japonský zoolog
 Jošinori Abe (阿部 尚徳, * 1978) – japonský muzikant, skladatel a aranžér hudby
 Joširó Abe (阿部 吉朗, * 1980) – japonský fotbalista
 Jošitoši Abe (安倍 俊, * 1971) – japonský výtvarník
 Júki Abe (阿部 勇樹, * 1981) – japonský fotbalový záložník a reprezentant
 Júta Abe (安部 雄大, * 1974) – japonský fotbalista
 Juu Abe (阿部 佑宇, * 1984) – japonský basketbalista
 Kanoko Abe (阿部 加奈子, * 1973) – japonská dirigentka
 Kašó Abe (阿部 嘉昭, * 1958) – japonský filmový kritik, básník a profesor na Hokkaidské univerzitě
 Kazue Abe (阿部 主計, 1909–2006) – japonský esejista a překladatel
 Kazunari Abe (安部 一成, 1927–2011) – japonský ekonom
 Kazušige Abe (阿部 和重, * 1968) – japonský romanopisec, redaktor a filmový kritik
 Kazutoši Abe (阿部 和俊, * 1949) – japonský geograf
 Ken'iči Abe (阿部 健市, 1923–?) - japonské stíhací eso císařského námořnictva
 Kenzó Abe (阿部 源蔵, 1900–1974) – japonský politik, účedník ministerstva vnitra, starosta Fukuoky (1960–1972) a Surabaje (od r. 1944)
 Kóbee Abe (安部 幸兵衛, 1847–1919) – japonský obchodník a cukrovarnický podnikatel
 Kómei Abe (安部 幸明, 1911–2006) – japonský skladatel neoklasické hudby pro smyčcová kvarteta
 Kósó Abe (阿部 孝壮, 1892–1947) – japonský admirál
 Manabu Abe (阿部 学/阿部 學, * 1936) – japonský ornitolog, profesor na Fakultě zemědělství Hokkaidské univerzity
 Masaakira Abe (阿部 正瞭, 1813 1838) – japonský daimjó
 Masahiro Abe (阿部 正次, 1569–1647) – japonský daimjó
 Masahiro Abe (阿部 正弘, 1819–1857) – japonský ródžú (kancléř-staršina)
 Masajasu Abe (阿部 正寧, 1809–1870) – japonský daimjó
 Masajoši Abe (阿部 正由, 1763–1808) – japonský daimjó
 Masakacu Abe (阿部 正勝, 1541–1600) – japonský samuraj z klanu Abe, sloužil Iejasu Tokugawovi
 Masaki Abe (阿部 正己, 1879–1946) – japonský historik
 Masakoto Abe (阿部 正功, 1860–1925) – japonský daimjó
 Masanao Abe (安部 正真, * 1967) – japonský profesor fyziky, planetolog
 Masanori Abe (阿部 正権, 1806–1823) – japonský daimjó
 Masao Abe (阿部 正雄, 1915–2006) – japonský buddhista a profesor mezikonfesních vztahů
 Masasuke Abe (阿部 正右, 1725–1769) – japonský daimjó a ródžú (kancléř-staršina)
 Masataka Abe (阿部 正喬, 1672–1750) – japonský daimjó a ródžú (kancléř-staršina)
 Masato Abe (阿部 正外, 1828–1887) – japonský fudai daimjó, hatamoto (praporečník) a ródžú (kancléř-staršina)
 Masatoši Abe (阿部 正俊, * 1942) – japonský politik, viceministr zahraničí za vlády Džuničiró Koizumiho
 Micuko Abe (阿部 光子, vlastním jménem 山室 光 [Jamamuro Micu], 1912–2008) – japonská spisovatelka
 Midoridžo Abe (阿部 みどり女, 1886–1980) – japonská básnířka haiku, původním jménem Micu Abe
 Midho Abe (阿部 未歩, * 1988) – finalistka Miss Japan (2012), Miss Flash 2015
 Moritaró Abe (阿部 守太郎, 1872–1913) – japonský diplomat a ministr zahraničních věcí
 Nacumi Abe (安倍 なつみ, * 1981) – japonská zpěvačka, modelka, herečka a moderátorka
 Nači Abe (安部 奈知, * 1970) – japonský fotbalista
 Nakamaro Abe (阿部 仲麻呂, * 1968) – japonský katolický teolog, doktor teologie
 Nanami Abe (阿部 奈々美, * 1972) – japonská krasobruslařka
 Nobufumi Abe (阿部 信文, 1907–1983) – japonský džudista (9. dan) a pedagog
 Nobujasu Abe (阿部 信泰, * 1945) – japonský diplomat
 Nobujuki Abe (fotbalista) (阿部 伸行, *1984) – japonský fotbalista
 Nobujuki Abe (premiér) (阿部 信行, 1875–1953) – japonský generál a premiér (1939–1940)
 Norifumi Abe (阿部 典史, 1975–2007) – japonský silniční motocyklový závodník
 Rjóhei Abe (阿部 亮平, * 1980) – japonský herec
 Rjótaró Abe (阿部 亮太郎, * 1962) – japonský skladatel vážné hudby a hudební pedagog
 Rjútaró Abe (安部 龍太郎, * 1955) – japonský romanopisec
 Sada Abe (阿部 定, 1905–?) – japonská žena, která se „proslavila“ tím, že po erotická asfyxii svému milenci Kičizó Išidovi odřízla genitálie a nosila je s sebou
 Sadao Abe (阿部 サダヲ, * 1970) – japonský herec a zpěvák
 Sandžúró Abe (安部 三十郎, * 1953) – japonský politik, starosta města Jonezawy (prefektura Jamagata)
 Seigi Abe (安部 正義, 1891–1974) – japonský hudební skladatel (církevní hudby)
 Sumiko Abe (阿部 寿美子, * 1930) – japonská herečka a operní pěvkyně, vlastním jménem Sumiko Fukazawa (深沢寿美子)
 Šindži Abe (阿部　新二) – japonský judista
 Šókiči Abe (阿部 昇吉, * 1956) – japonský překladatel ruské literatury
 Šótaró Abe (阿部 正太郎, 1913–1978) – japonský dostihový funkcionář a žokej
 Šú Abe (阿部 嵩, * 1984) – japonský fotbalista, středový obránce
 Šuiči Abe (阿部 守一, * 1960) – japonský politik, guvernér prefektury Nagano
 Tadaaki Abe (阿部 忠秋, 1602 1671) – japonský daimjó za vlády šógunů Iemicu Tokugawy a Iecuny Tokugawy
 Tadaši Abe (阿部 正, 1926–1984) – mistr aikidó, první Japonec, který učil aikidó na Západě (ve Francii)
 Takao Abe (阿部 孝夫, * 1943) – japonský politik, starosta města Kawasaki
 Takatoši Abe (安部 孝駿, * 1991) – japonský atlet (běh na 400 m překážek)
 Takuma Abe (阿部 拓馬, * 1987) – japonský fotbalista útočník
 Tecuja Abe (阿部 哲也, * 1983) – japonský fotbalista
 Tokiharu Abe (阿部 宗明, 1911–1996) – japonský ichtyolog
 Tomoe Abe (安部 友恵, * 1971) – japonská ultramaratonistka
 Tomokazu Abe (阿部 友和, * 1985) – japonský basketbalista
 Tomoko Abe (阿部 朋子, * 1963) – japonská herečka
 Tomori Abe (安部 智凛, * 1982) – japonská herečka
 Tóru Abe (安部 徹, 1917–1993) – japonský herec
 Tošiko Abe (阿部 俊子, * 1959) – japonská politička, členka sněmovny reprezentantů za liberální demokraty
 Tošiko Abe (1912) (阿部 俊子, 1912–1993) – japonská vědkyně
 Toširó Abe (阿部 敏郎, * 1953) – japonský písničkář a spisovatel
 Unohači Abe (阿部 宇之八, 1861–1924) – japonský novinář, starosta města Sapporo
 Wakako Abe (阿部 和香子, * 1966) – japonská závodní cyklistka

jméno
 nejčastěji v anglicky mluvícím prostředí, nejčastěji zkrácená forma jména Abraham
přezdívka
 Michal Vanýsek (Abe, Abe Beats) – člen bratislavské hip-hopové skupiny H16

jiné
 hora
 Hora Abe (Sapporo) – hora v Sapporu, 阿部山 [Abe-jama], 703 m n. m.
 Hora Abe (Okujama) – hora v prefektuře Okujama, 阿部山 [Abe-san], 398 m n. m., na které je šintoistická svatyně Abe-džindža (安倍神社)
 potok
 Abe-higašigawa, vlévá se do průlivu Kii (mezi Šikoku a Honšú)
 nádraží
 Abe (nádraží v Jazu) – nádraží na železniční trati Wakasa v městečku Jazu-čó v prefektuře Tottori, Japonsko
 zločinecký klan
 Abe-gumi – klan jakuzy Abe v japonském Kóbe

Související články 
 ABE